Света Јелена може бити:

 Света Јелена, хришћанска светитељка
 Света Јелена (Сењ), насеље града Сења, у Личко-сењској жупанији, Хрватска
 Света Јелена (Мошћеничка Драга), насеље у општини Мошћеничка Драга, у Приморско-горанској жупанији, Хрватска
 Света Јелена (Коронини), насеље у општини Коронини, у округу Караш-Северин, Румунија
 Света Јелена (острво), острво у Атлантском океану
 Сент Хеленс (вулкан), вулкан у САД који се погрешено преводи као Света Јелена

Види још 
 Света Хелена